Королевский девятиярусный зонт (, Нопхападон Махасаветтачат) — главная часть королевских регалий Таиланда. В настоящее время существует семь девятиярусных зонтов, которые находятся в разных местах Большого дворца в Бангкоке.

С древних времён девятиярусный зонт был одним из наиболее важных символов власти монархов Таиланда. Как правило, эти зонты находятся у королевского трона, кровати и погребальной урны. Во время правления короля Монгкута (Рамы IV) зонт, изготовленный из листьев, был заменён на аналогичный, изготовленный из белого шёлка. Многоуровневая структура зонта символизирует представление о мироздании в буддийской космологии. Первоначально зонт состоял из шести ярусов, впоследствии был изменён на девятиярусный, что символизировало власть короля как завоевателя восьми направлений, в сочетании с бременем королевской власти.

В настоящее время в Таиланде имеются семь экземпляров девятиярусных зонтов, которые находятся Большом дворце в Бангкоке в следующих местах:
 зал Чакри Махапрасат
 зал Дусит Махапрасат
 зал Амарин Виничай
 зал Пайсан Таксин
 зал Чакрапад Пхиман
 тронный зал Ананда Самакхом, в непосредственной близости от .

См. также 
 Королевские регалии Таиланда

Примечания

Литература 
 HG Quadritch Wales: Siamese State Ceremonies. London 1931, Reprint by Curzon Press, Richmond 1992, ISBN 0-7007-0269-5

Ссылки 
 Information in Thai

Королевские регалии Таиланда
Зонты